QAF Football Club é um clube de futebol do Brunei.

Títulos

Nacionais 

  Campeonato Bruneano: 3 (2005-06, 2007-08 e 2009-10)
  Super Copa Brunei: 2 (2007 e 2008)
  Copa da Liga: 2 (2007-08 e 2009)

Outros 

  Pepsi Cup: 1 (2005)
  NBT Challenge Trophy: 1 (2005)

Clubes de futebol de Brunei